Эндрю Коуэн:
 Коуэн, Эндрю (1936—2019) — шотландский автогонщик, а также основатель и старший директор автоспортивной команды Mitsubishi Ralliart.
 Коуэн, Эндрю (1909—1968) — британский губернатор Уганды.